«Celebration» — третій альбом найкращих хітів американської співачки Мадонни. Випущений 18 вересня 2009 року лейблом Warner Bros.

Списки композицій

Делюкс видання 

Диск 1

Диск 2

Стандартне видання

Бонус-треки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми, спродюсовані DJ Frank E